Der Begriff Würgen bezieht sich
 auf die Abwehr von Fremdkörpern im Rachenbereich, siehe Würgreflex
 auf eine Form der Strangulation, siehe Erwürgen

 Würgen: (veralt.) deutscher Name der Ortschaft Virga (Lettland) in Kurland